Trois navires de l'United States Navy ont été nommés USS Blue Ridge :
l' est un navire à vapeur qui a servi dans l'US Navy entre 1918 et 1919 ;
l' est un navire amphibie qui a servi de 1943 à 1947 ;
l' est un navire de commandement, qui sert actuellement en tant que navire de commandement de la Septième Flotte.

Blue Ridge